Алехандро «Алекс» Мераз (род. 10 января 1985) — американский танцор, актер и мастер боевых искусств. Наиболее известен по роли оборотня Пола Лейхота в фильме «Сумерки. Сага. Новолуние» и его продолжениях.

Биография 
Алекс Мераз родился в Месе, Аризона, его предками является индейский народ Пурепеча. Он учился в Новой школе искусств. Помимо брейк-данса, которым он начал заниматься в начале 2000-х годов, Алекс исполнял и контемпорари. Также он изучал смешанные боевые искусства и  выиграл множество турниров по карате и капоэйре. 

В 2005 году Мераз дебютировал как актёр в фильме «Новый Свет», сыграв роль одного из воинов вождя Поухатана. После этого он участвовал в кастинге фильма «Апокалипсис», но так и не получил роль в нём. Прорывом в его карьере стала роль оборотня Пола Лейхота в фильмах «Сумерки. Сага. Новолуние», «Сумерки. Сага. Затмение», «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1» и «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2». Также он снимался в эпизодах таких телесериалов, как «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк», «Болота», «Царство животных» и других. В 2016 году Мераз сыграл бойца спецназа в боевике «Отряд самоубийц», а в 2017 году — Серафина в фильме «Яркость».

31 декабря 2007 года Мераз женился на Ким Мераз, имеющей вьетнамское происхождение. У пары родился сын по имени Сомак, крёстным отцом которого стал актер Рауль Трухильо. В переводе с языка кечуа имя Сомак означает «красивый». В июне 2012 года у Алекса и Ким родился второй сын — Талус Александер Мераз.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США